Галисийцы во Франции — галисийские иммигранты и их потомки, поселившиеся во Франции. В 2016 году их насчитывалось около 18 000 жителей. Галисийская иммиграция во Франции сформировала одну из крупнейших галисийских общин в Европе, будучи второй по величине галисийской диаспорой в Европе после Швейцарии. Франция занимает восьмое место в мире, опережая другие европейские страны, такие как Германия или Великобритания.

Наиболее известны французский актёр Хосе Гарсия, родители которого эмигрировали во Францию из Карбальино в провинции Оренсе, и актриса Мария Казарес.

Примечания 

Галисийская диаспора
Народы Франции